Orden de la Salud Pública es el nombre de varias condecoraciones de distintos países:
  Orden de la Salud Pública (Bolivia);
  Orden de la Salud Pública (Francia);
  Orden de la Salud Pública (Costa de Marfil).